Curso de água

Brasil 
 Ribeira (São Paulo) — cidade no estado de São Paulo
 Ribeira (Natal) — bairro da cidade de Natal 
 Ribeira (Rio de Janeiro) — bairro do município do Rio de Janeiro
 Ribeira (Salvador) — bairro do município de Salvador
 Ribeira (Santa Rita) — localidade da cidade de Santa Rita, na Paraíba
 Rio Gargaú — canal do rio Paraíba, no estado da Paraíba
 Rio Ribeira de Iguape — do estado de São Paulo
 Vale do Ribeira — bacia hidrográfica situada nos estados de São Paulo/Paraná

Municípios da Galiza, Espanha 
 Ribeira (Galiza) — da província da Corunha
 Ribeira de Piquim — da província de Lugo

Portugal

Freguesias
 Ribeira (Ponte de Lima)
 Ribeira (Terras de Bouro)

Aldeias
 Ribeira (São Pedro de Alva) — no concelho de Penacova

Outros usos
 Ribeira (Porto) — zona histórica do Porto, junto ao rio Douro
 Praça da Ribeira (Porto)
 Ribeira (Lisboa) — antigo bairro litorâneo da cidade de Lisboa, destruído pelo terramoto de 1755
 Ribeira (traje) — traje tradicional feminino do Baixo Minho

Desambiguações de topônimos